Кожуховка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кожуховка — деревня в Елецком районе Липецкой области.

Украина 
 Кожуховка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Кожуховка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Кожуховка — село в Васильковськом районе Киевской области.